Аспр-сюр-Бюе́ш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південний схід від Парижа, 140 км на північ від Марселя, 27 км на захід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 382 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 821,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Аспр-сюр-Бюеш на сайті французького Національного інституту географії
 Аспр-сюр-Бюеш на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аспр-сюр-Бюеш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи